Alfredton bezeichnet
 einen Ort in Victoria in Australien, siehe Alfredton (Victoria)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Alfredton (Neuseeland)